Hà Giang steht für:

 Hà Giang (Provinz), Provinz in Vietnam
 Hà Giang (Stadt), Stadt in Vietnam